David Pritchard (1919-2005) – scacchista inglese
 David Pritchard (1941) – fisico statunitense
 David Pritchard (1947) – attore statunitense
 David Prichard (1963-1990) – chitarrista statunitense
 David Pritchard (1972) – giocatore di football americano inglese